— оповідання Антона Чехова.

 «Вороги» — радянський художній фільм 1938 року.
 «Вороги» — радянський чорно-білий фільм-вистава 1953 року.
 «Вороги» — радянський художній фільм 1977 року.
 «Вороги» — російсько-білоруський кінофільм 2007 року.